Chandler Velodrome — открытый велотрек расположенный , пригороде Брисбена (штат Квинсленд, Австралия).

История 
Велотрек имеет две трибуны расположенные на противоположных сторонах трека. Одна из них, Norm Gailey, оборудована навесом. Вместимость составляет 3500 мест.

В октябре 1982 году принимал трековые соревнования на Играх Содружества 1982.

В сентябре 2001 года на велотреке прошли соревнования по трековому велоспорту в рамках Игр доброй воли 2001.

Рядом расположен современный велотрек  который открылся в 2016 году.

Примечания

Ссылки 
 
 

Велотреки
Спортивные сооружения Австралии